Амплијасион Каризал има више значења:

 Амплијасион Каризал (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Амплијасион Каризал, Лас Паломас (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Амплијасион Каризал (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику